Northrop T-38 Talon – aereo a reazione statunitense da addestramento
 T-38 (carro armato) – carro armato leggero sovietico